Amerikai Egyesült Államok
 Three Rocks (Kalifornia)
 Three Rocks (Oregon)